Nachtigäller ist der Familienname folgender Personen:

 Christian Nachtigäller (* 1968), deutscher Autor
 Roland Nachtigäller (* 1960), deutscher Kunstwissenschaftler, Ausstellungsmacher und Museumsdirektor

Siehe auch:
 Nachtigaller